Mignone steht für:

Personen:
 Emilio Mignone (1922–1998), argentinischer Anwalt und Gründer des Zentrums für Rechts- und Sozialwissenschaften
 Francisco Mignone (1897–1986), brasilianischer Komponist

Geographie:
 Mignone (Fluss), Fluss in der italienischen Region Latium
 Mount Mignone, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Mignon